Folke Johansson kan syfta på bland andra:

* Folke Johansson (Ängel) (död 1277), svensk ärkebiskop
 Folke Johansson (1899–1972), svensk skogsvetare och ämbetsman
 Folke Johansson (1912–1980), svensk konstnär
 Folke Johansson (född 1929), politisk redaktör och senare chefredaktör för Upsala Nya Tidning
 Folke Johansson (född 1945), regissör och lärare